Toponímia:
 Illa de Navarino, al sud de Xile
 Navarino, nom medieval de Pilos (Messènia), ciutat de Grècia al Peloponès, capital de la prefectura de Messènia 
 Història:
 Batalla naval de Zonklon (1354)
 Batalla naval de Zonchio (1499)
 Batalla de Navarino (1827)